Mankind signifie humanité en anglais. Ce terme peut faire référence à :

 Mankind, jeu vidéo publié en 1998 ;
 Mankind, album du groupe Factory 81 sorti en .
Mick Foley, qui a catché avec ce nom à la WCW et la WWF/WWE

Voir aussi 
 Mankind Is Obsolete, groupe de rock industriel américain
 Mankind Project, organisme de formation